Day & Age — третий студийный альбом группы The Killers. Официально выпущен в ноябре 2008 года. В мире было продано более 3 миллионов экземпляров альбома. После выпуска альбома группа отправилась в тур под названием Day & Age Tour .

Список композиций

Примечания 

Альбомы The Killers
Альбомы Island Records
Альбомы Vertigo Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-рока